Oregon – stan w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, na wybrzeżu Pacyfiku
Miejscowości w USA:
 Oregon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Oregon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Oregon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Oregon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Oregon – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Oregon (ang. Oregon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Oregon (ang. Oregon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Oregon (ang. Oregon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Oregon (ang. Oregon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Oregon (ang. Oregon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Oregon (ang. Oregon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oregon (ang. Oregon County) – w stanie Missouri
Muzyka:
 Oregon – amerykańska grupa muzyczna
Fikcyjne obiekty:
 Oregon – statek prywatnej firmy wywiadowczej z powieści Clive'a Cusslera